Le mot censier peut désigner :
 Le métier de censier ;
 Le droit de censier, également appelé cens ou censive ;
 La station Censier - Daubenton sur la ligne 7 du métro parisien ;
 Le Campus Censier, dans le 5 arrondissement de Paris (anciennement université Paris III) ;
 La rue Censier dans le 5 arrondissement de Paris ;
 Un registre d'immeubles médiéval.